Самарская область включает следующие населённые пункты:
 25 городских населённых пунктов на 2020 год (в списках выделены оранжевым цветом), в том числе:
 11 городов;
 14 посёлков городского типа (рабочих посёлков);
 1309 сельских населённых пунктов (по переписи населения 2010 года).

Населённые пункты в списке распределены по административно-территориальным единицам в рамках административно-территориального устройства области: 10 городам областного значения и 27 районам (в рамках организации местного самоуправления (муниципального устройства) им соответствуют 10 городских округов и 27 муниципальных районов).

Численность населения сельских населённых пунктов приведена по данным переписи населения 2010 года, численность населения городских населённых пунктов (городов и пгт) — по оценке на 1 января  года.

Города областного значения (городские округа)

Самара

Жигулёвск

Кинель

Новокуйбышевск

Октябрьск

Отрадный

Похвистнево

Сызрань

Тольятти

Чапаевск

Районы

Алексеевский

Безенчукский

Богатовский

Большеглушицкий

Большечерниговский

Борский

Волжский

Елховский

Исаклинский

Камышлинский

Кинельский

Кинель-Черкасский

Клявлинский

Кошкинский

Красноармейский

Красноярский

Нефтегорский

Пестравский

Похвистневский

Приволжский

Сергиевский

Ставропольский

Сызранский

Хворостянский

Челно-Вершинский

Шенталинский

Шигонский

См. также 
 Административно-территориальное деление Самарской области
 Городские населённые пункты Самарской области
 Сельские административно-территориальные единицы Самарской области

Примечания 

Самарская область